Cornwalli Richárd Rufus (?–1260 körül), angol filozófus
 Cornwalli Richárd (1209–1272), német király